Kultura steht für

 den russischen Fernsehsender Rossija K
 die polnische Exilzeitschrift Kultura (Paris)
 Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Kultura (Pjatychatky) (Культура)
 Dorf in der ukrainischen Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Kultura (Starobeschewe) (Культура)